Producer steht für:

 den Beruf in der Unterhaltungsindustrie, siehe TV-Producer
 Filmproduzent
 Musikproduzent
 die südkoreanische Mockumentary aus dem Jahr 2015, siehe Producer (Fernsehserie)

Siehe auch:
 Produzent